Por Blackwood pode estar à procura de:

Pessoas 
 William Blackwood
 Lincoln Blackwood

Topônimos 
 Blackwood (Nova Jérsei)

Livros 
 A Fazenda Blackwood

Desambiguação